Dempsey steht für:

 Dempsey (Vorname), ein männlicher Vorname

Dempsey ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Dempsey, US-amerikanischer Physiker, NASA-Flugdirektor der ISS
 Charles Dempsey (1921–2008), neuseeländischer Fußballfunktionär
 Ceci Dempsey, Filmproduzentin
 Clint Dempsey (* 1983), US-amerikanischer Fußballspieler
 Georgina Dempsey (* 2004), irische Cricketspielerin
 Girvan Dempsey (* 1975), irischer Rugbyspieler
 Jack Dempsey (The Nonpareil) (1862–1895), irischer Boxer
 Jack Dempsey (1895–1983), US-amerikanischer Boxer

 Joseph Dempsey (1875–1942), US-amerikanischer Ruderer
 Martin E. Dempsey (* 1952), US-amerikanischer Militär, General der US Army
 Mary Joseph Dempsey (1856–1939), US-amerikanische Krankenschwester
 Michael James Dempsey (1912–1996), US-amerikanischer Bischof von Sokoto
 Michael Ryan Patrick Dempsey (1918–1974), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Chicago
 Miles Dempsey (1896–1969), Kommandeur der 2. Britischen Armee im Zweiten Weltkrieg
 Nathan Dempsey (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Dempsey (* 1980), britischer Windsurfer
 Noel Dempsey (* 1953), irischer Politiker
 Patrick Dempsey (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler

 Peter Dempsey (* 1986), irischer Rennfahrer
 Ramona Dempsey (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Ray Dempsey (* ≈1925), britischer Jazzgitarrist
 Richard Dempsey (* 1974), englischer Schauspieler
 S. Wallace Dempsey (1862–1949), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Dempsey steht für:
 Dempsey (Musiker), Pseudonym für Geoff McIntire, US-amerikanisch-britischer Musiker

Dempsey ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dempsey (Alabama)
 Dempsey (Oklahoma)
 Dempsey (West Virginia)